Светлогорск — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Светлогорск — город в Гомельской области.

Россия 
 Светлогорск — город в Калининградской области.
 Светлогорск — посёлок в Туруханском районе Красноярского края.
 Светлогорск — посёлок в Шатковском районе Нижегородской области.
 Светлогорск — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

См. также